Toto je seznam všech 49 měst v Černé Hoře.

Zde je abecední seznam černohorských měst:

Externí odkazy 
 

 
Černá Hora
města